Tony Jantschke est un footballeur allemand, né le  à Hoyerswerda en Allemagne. Il évolue comme défenseur ou milieu défensif.

Biographie

Statistiques 
Le tableau ci-dessous retrace la carrière de Tony Jantschke depuis ses débuts :

En club

Palmarès 
Vierge

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Naissance en avril 1990
Naissance à Hoyerswerda